Elissalde oder Élissalde ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Élissalde (1908–2006), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean Élissalde (1883–1961), französischer Schriftsteller und Linguist
 Jean-Baptiste Élissalde (* 1977), französischer Rugby-Union-Spieler und -Trainer
 Jean-Pierre Élissalde (* 1953), französischer Rugby-Union-Spieler
 Serge Élissalde (* 1962), französischer Filmregisseur
 Thierry Elissalde (* 1969), französischer Radrennfahrer